Diego de Almagro (auch d'Almagro) ist der Name folgender Personen:

* Diego de Almagro (~1479–1538), spanischer Abenteurer und Konquistador
 Diego de Almagro el Mozo (1520–1542), Sohn des Diego de Almagro, rebellierte gegen die spanische Krone

Diego de Almagro ist der Name folgender Orte:
Diego de Almagro (Insel), chilenische Insel nahe Hanover (Insel)
 Diego de Almagro (Stadt), nordchilenische Kleinstadt in der Provinz Chañaral der Región de Atacama